

Лас-П'єдрас — місто в південній частині Уругваю, у департаменті Канелонес.

Пуерто-Рико 
 Лас-П'єдрас — муніципалітет у Пуерто-Рико.